Reilly Opelka e Jannik Sinner erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios hanno battuto Jason Kubler e John Peers con il punteggio di 7-6(4), 7-5.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (campioni) 

  Rajeev Ram /  Jack Sock (semifinali) 
  Matthew Ebden /  Max Purcell (quarti di finale)

Wildcard 

  Andrei Duarte /  Álvaro Regalado Pedrol (primo turno)

  Christopher Eubanks /  Mackenzie McDonald (semifinali)

Alternate 

  Quentin Halys /  Adrian Mannarino  (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Atlanta Open 2022